Gassama ist der Familienname folgender Personen:

 Bakary Gassama (* 1979), gambischer Fußballschiedsrichter
 Bella Awa Gassama, gambische Schauspielerin
 Bintou Gassama, gambische Politikerin und Frauenrechtlerin
 Goundo Gassama Cissokho, spanische Handballspielerin
 Kaba Gassama Cissokho (* 1997), spanische Handballspielerin
 Lamine Gassama (* 1989), französischer Fußballspieler
 M. I. Sambou-Gassama (1947–2020), gambischer Sprachwissenschaftler, Diplomat, Autor und Dichter
 Mama Gassama (* 1984), gambische Hochspringerin
 Mamadou Gassama Cissokho (* 1993), spanischer Handballspieler
 Mamoudou Gassama (* 1996), französischer Immigrant aus Mali 
 Saihou Gassama (* 1993), gambischer Fußballspieler
 Yankuba Gassama (* 1958), gambischer Politiker und Mediziner
 Yaya Gassama, gambischer Politiker